Нічка жахів:
 Нічка жахів (фільм, 1985)
 Нічка жахів 2 — сіквел фільму 1985 року.
 Нічка жахів (фільм, 2011) — рімейк фільму 1985 року.